Jméno a příjmení Pavel Kučera se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Prof. MUDr. Pavel Kučera (1872-1928) – první ředitel Státního zdravotního ústavu v Praze
 Pavel Kučera (fotbalista) – český fotbalista (* 1976)
 Pavel Kučera (kněz) – český římskokatolický kněz, monsignore a držitel medaile Za zásluhy (1932–2016)
 Pavel Kučera (právník) – český právník a bývalý soudce, v letech 1993 až 2010 místopředseda Nejvyššího soudu České republiky (1940–2019)